Майк Конвей (, родился 19 августа 1983 года в Бромли, Кент, Англия) — британский автогонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам на выносливость (2019/2020 — в классе LMP1, 2021 — в классе гиперкаров), чемпион британской Формулы-3 2006 года, победитель Гран-при Макао Формулы-3 2006 года, победитель 24 часов Ле-Мана (2021).

Общая информация

Спортивная карьера

Начало 
Как и многие современные пилотов Майк начал карьеру с картинговых соревнований — в восемь лет он провёл первый заезд в Rye House в Хартфордшире. Следующей ступенькой в гоночном развитии стал титул чемпиона в национальном картинговом первенстве Формулы-А.

Вскоре после этого Майк начинает свою карьеру в большом автоспорте — впереди были четыре года в различных «формульных» сериях низшего уровня. Выиграв в 2004 году первенство британской Формулы-Рено Конвей делает шаг вперёд и переходит в гонки Формулы-3.

Процесс смены техники был максимально сглажен: британец остался в той же команде (Fortec Motorsport) и гонялся почти по тем же трассам. Дополнительных проблем не возникло — в первый год Конвей занимает третье место в чемпионате и берёт титул «новичка года». Его успехи позволили подписать контракт с 2MB Sports Management, которую создали бывшие пилоты Формулы-1 Мартин Брандл и Мартин Брандл добились ему места в команде Räikkönen Robertson Racing, которой владел будущий чемпион мира Формулы-1 Кими Райкконен и его гоночный менеджер Стив Робертсон. Следующий год стал триумфальным — Майк уверенно берёт титул чемпиона всей серии, одержав 8 побед в 22 стартах. В конце осени Конвей дополняет столь удачный сезон победой на престижном Гран-при Макао Ф3 (британец победил в той гонке впервые за 7 лет).

По окончании сезона-2006 Конвей получил премию Национальный пилот года на церемонии McLaren Autosport Awards.

GP2 

Понятно, что для большинства европейских пилотов целью карьеры является Формула-1; посему следующим шагом для британца стал переход в одну из гонок поддержки этого чемпионата — в GP2.

Дебют прошёл несколько скомканно — в июне 2006 года перед британским этапом чемпионата освободилось место в команде DPR Direxiv (основной пилот команды Оливье Пла пропускал старты из-за небольшого повреждения на предыдущем этапе). Обе гонки принесли 11-е места. На этом выступления в том сезоне закончились.

Определённые собственные успехи и работа менеджерской команды позволили подписать полноценный контракт боевого пилота серии в 2008 году (удалось договориться с одной из ведущих команд серии — Super Nova Racing) и войти в пилотскую программу команды Honda Racing F1.. Сезон изобиловал множеством сходов и лишь считанные разы Конвей пробивался в очки (л.р. — 2-е место в первой гонке в Сильверстоуне). Год закончился на 14-й строчке общего зачёта первенства.

Он остался в серии в 2008, однако неудачи прошлого сезона привели к смене команды — теперь он пилотировал болид команды Trident Racing,. Год получился не намного лучше, однако была одержана первая победа в гонках серии — Конвей выиграл спринтерскую гонку в Монако. Сезон завершился на 12-й строчке общего зачёта.

IndyCar 

Мечту попасть в Формулу-1 удалось отложить до лучших времён — после пары лет в GP2 интерес к ненму со стороны местных команд заметно упал. Также закрылся проект в серии компании Honda.

Менеджерская команда Конвея решила попробовать своего подопечного в другом подобном чемпионате — в североамериканском первенстве IRL IndyCar. Майк неплохо провёл тесты на одной из местных стационарных трасс, благодаря чему смог найти себе место основного пилота на полный сезон в 2009 году в команде Dreyer & Reinbold Racing.

Вкаточный год прошёл без особых успехов, однако на этапе в Сономе Конвею удаётся финишировать третьим. В общем зачёте Майк оказывается на 17-й строчке.

Сезон-2010 удаётся начать относительно удачно — трижды в первых пяти гонках британец финиширует в Top10, однако во время Indy 500 всё внезапно обрывается — на последнем круге легендарной гонки Майк попадает в крупную аварию, в результате которой ломает ногу и получает компрессионый перелом одного из позвонков.. Реабилитация от травм не позволила более выйти на старт в том сезоне.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки на машинах с открытыми колёсами

GP2 

Курсивом выделены гонки, где показан быстрейший круг.

IRL IndyCar

Результаты в Indy 500

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Майка Конвея

Родившиеся в Бромли
Автогонщики Великобритании
Пилоты Британской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Североамериканской Формулы-Рено
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты GP2 из Великобритании
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Великобритании
Номинанты McLaren Autosport BRDC Award
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты Формулы E из Великобритании
Пилоты Формулы E, набиравшие очки